Chamalières ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

Chamalières, Stadt im Département Puy-de-Dôme
Chamalières-sur-Loire, Gemeinde im Département Haute-Loire
Kanton Chamalières im Département Puy-de-Dôme